Lisa Goldstein (Los Angeles, 21 novembre 1953) – scrittrice statunitense di fantasy e fantascienza
 Lisa Goldstein (Long Island 30 luglio 1981) – attrice statunitense